Taylor Townsend e Yanina Wickmayer hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jennifer Brady e Vania King con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (primo turno)
  Barbora Krejčíková /  Vera Lapko (semifinale)

<li> Jennifer Brady /  Vania King (finale)
 Duan Yingying /  Wang Yafan (quarti di finale)

Wild card 
 Julia Elbaba /  Ingrid Neel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2018